Mancini ima više značenja:
 Mancini, Avellino
 Mancini, Campobasso
 Mancini, Catanzaro
 Mancini, Chieti
 Mancini, Isernia
 Mancini, Potenza